Il doppio del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Eri Hozumi che hanno battuto in finale Sanaz Marand e Ashley Weinhold 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Eri Hozumi (Campionesse)
 Jacqueline Cako /  Asia Muhammad (semifinali)

 Louisa Chirico /  Tamira Paszek (semifinali)
 Emily J. Harman /  Nicola Slater (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2014